The Broken Barrier – cortometraggio del 1914 diretto da Thomas Ricketts
The Broken Barrier – cortometraggio del 1914 prodotto dalla St. Louis Motion Picture Company
The Isle of Conquest (o The Broken Barrier) – film del 1919 diretto da Edward José